Contea di Choctaw o Choctaw County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Choctaw – Alabama
 Contea di Choctaw – Mississippi
 Contea di Choctaw – Oklahoma